Pfeiffer steht für:
 Pfeiffer (Familienname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger
 Pfeiffer-Drüsenfieber oder Pfeiffersches Drüsenfieber, Viruserkrankung der Hals-Lymphknoten
 Pfeiffer-Effekt, Phänomen in der Stereochemie organischer Verbindungen
 Pfeiffer-Syndrom, seltene, autosomal-dominant vererbte Krankheit
 Pfeiffersche Regel, Hypothese aus der medizinischen Chemie über die pharmakologischen Eigenschaften von optisch aktiven Wirkstoffen
 Pfeiffer University, Universität in Misenheimer, North Carolina, USA
 Pfeiffer (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Pfeiffer ist der Name folgender Unternehmen:
 Emil Pfeiffer (Spielzeughersteller), 1873 in Wien gegründeter Spielzeug-, Figuren- und Puppenhersteller
 Pfeiffer & Schmidt oHG, SPAR Zentrale Hamburg
 Pfeiffer (Klavierhersteller), Klavierhersteller aus Leonberg
 Pfeiffer Vacuum, börsennotierter Maschinenbau-Konzern in Aßlar, Hessen
 Unternehmensgruppe Pfeiffer, Unternehmensgruppe zu der auch C+C Pfeiffer gehörte
 C+C Pfeiffer, ehemaliger Name der österreichischen Unternehmensgruppe Transgourmet Österreich
 Gebr. Pfeiffer SE, Mühlenbauunternehmen in Kaiserslautern
 Bankhaus L. Pfeiffer, ehemalige Bank in Kassel
 Fabryka Garbarska P.F. „Bracia Pfeiffer“, ehemaliges Gerbereiunternehmen in Warschau

Weiteres:
 Berggasthaus „Zum Pfeiffer“, Radebeul
 Hans Pfeiffer (genannt „Pfeiffer mit drei F“), Figur aus Heinrich Spoerls Roman Die Feuerzangenbowle (1933)

Siehe auch:
 Pfeiffersche Stiftungen, Pfeife 
 Pfeifer
 Feiffer